Ле-Мені́й-Ардре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 100 км на захід від Парижа, 60 км на південь від Руана, 15 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1-1-2018 Ле-Меній-Ардре, Ле-Френ i Орво було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Валь-Доре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ле-Меній-Ардре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Меній-Ардре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер